Paulo foi o cognome de vários Papas Católicos: 

094  São Paulo I ~ (757-767) 	
218  Papa Paulo II  ~ (1464-1471) 	
227  Papa Paulo III ~ (1534-1549) 	
230  Papa Paulo IV ~ (1555-1559) C.R.
240  Papa Paulo V ~ (1605-1621) 	
269  Papa Paulo VI ~ (1963-1978)

Ver também 

 Papa João Paulo

Desambiguação

id:Paulus#Paus Katolik Roma